Ба́та:

 Бата — одно из божеств египетской мифологии;
 Бата — античный город ныне Новороссийск на побережье Чёрного моря;
 Бата — село в Бургасской области Болгарии;
 Бата (Батха) — регион в Чаде;
 Бата — город в Экваториальной Гвинее.
 Бата — ударный инструмент, используется в основном для религиозных и близких целей.
 Бата — футбольный стадион.

Персоналии 
 Бата (настоящее имя Арана, Агустин Сауто; 1908—1986) — испанский футболист.
 Бата, Идриз (род. 1992) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.

См. также 
 Батта